Змагання з тхеквондо у ваговій категорії до 58 кг серед чоловіків на 2016 Олімпійських іграх''' пройшли 17 серпня.

Призери

Турнір

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
Rio 2016 official event website